Петрас — многозначный термин:
 Фамилия. Известные носители
 Петрас, Анджей (род. 1972) — композитор, режиссёр, сценарист.
 Петрас, Ким (род. 1992) — немецкая поп-певица.
Топонимы
  — минойский город на острове Крит
 Пе́трас — мужской православный монастырь в Греции